Mała Góra – część miejscowości Góra w województwie opolskim
 Mała Góra – szczyt w Beskidzie Małym
 Mała Góra – szczyt w masywie Szczebla w Beskidzie Wyspowym
 Mała Góra – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Zachodnich w Górach Izerskich.
 Mała Góra – wzgórze na Wzniesieniach Szczecińskich